Гальцово — название населённых пунктов:

Россия 
 Гальцово — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Гальцово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.